Holick ist der Familienname folgender Personen:

 Michael F. Holick (* 1946), US-amerikanischer Arzt und Biochemiker
 Frank Holick (* 1965), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hollick
 Holik